Otero může být:

 Otero County – dva okresy v USA

příjmení
 Cristina Otero (* 1995) – španělská fotografka a umělkyně
 Ezequiél Prieto Otero (1885–1936) – španělský římskokatolický řeholník a mučedník